Мональди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мональди, Винченцо (1899—1969) — итальянский врач-фтизиатр, физиолог и государственный деятель, министр здравоохранения Италии.
 Мональди, Карло (1683—1760) — итальянский скульптор.
 Мональди, Якуб (настоящие имя и фамилия Джакомо Мональди; 1730—1798) — итальянский скульптор, активно творивший в Речи Посполитой.